Aleksandrija je lahko:

 Aleksandrija, pristaniško mesto v Egiptu ob Sredozemskem morju
 Aleksandrija Eshate (»Najbolj oddaljena Aleksandrija«), mesto v Sogdiji, ki ga je ustanovil Aleksander Veliki